A XI. dinasztia uaszeti (thébai) uralkodócsalád, amely az első átmeneti kor kezdetétől – vagy talán már az utolsó óbirodalmi uralkodóktól – a Középbirodalomig adta először a kormányzókat, majd Egyiptom királyait. A családtörténet kezdeti szakasza egybeesik a memphiszi VII–VIII. dinasztiákkal és a hahninszui IX–X. dinasztiákkal. A dinasztia közepére, vagy a végére helyezik a Középbirodalom kezdetét. Az alábbi családfában a bizonytalan családi kapcsolatok nincsenek külön jelölve, azokat részletesen az adott cikkek tartalmazzák.

A családfa 

 11
Csaladfaja